Ilmin Dvor je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Čađavica, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 96 stanovnika te 41 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji